Эзна:

 Эзна — город на западе Ирана, в провинции Лурестан.
 Эзна — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Лурестан.